Али́са И́горевна Селезнёва — главная героиня цикла детских фантастических книг Кира Булычёва «Приключения Алисы» и их экранизаций и производных работ, таких, как «Тайна третьей планеты», «Гостья из будущего», «Лиловый шар» и «Алиса знает, что делать!». Алиса — девочка, живущая в Москве в конце XXI века.

Появления персонажа 
Впервые Алиса появилась на страницах книг в 1965 году, когда в ежегодном альманахе «Мир приключений» появились первые рассказы о ней под общим названием «Девочка, с которой ничего не случится».

Девочка названа в честь дочери писателя, Алисы Игоревны Можейко (ныне Лютомской), а родители получили, соответственно, имена самого Булычёва (Игоря Можейко) и его жены Киры (от имени которой образован также литературный псевдоним писателя). Маме Алисы также была передана профессия Киры Сошинской — архитектор. Однако ни внешне, ни по характеру, по словам автора, персонаж с его дочери не списан.

Книги об Алисе Селезнёвой были переведены на десятки иностранных языков. Наряду с книгами выпущены также диафильмы, два советских и два российских мультфильма, три советских и ряд зарубежных художественных фильмов, посвящённых приключениям Алисы Селезнёвой. Пик популярности и известности персонажа пришёлся на вторую половину 1980-х годов, после выхода телефильма «Гостья из будущего».

Образ персонажа 
Алиса — девочка школьного возраста, живущая в футуристической Москве конца XXI века. Внешность Алисы описана так: девочка высокого роста со светлыми короткими волосами и спортивного телосложения, одетая обычно в «мужскую» одежду (шорты и майка, либо комбинезон). В большинстве книг её возраст остаётся около 12 лет. Алиса учится в средней школе, член кружка юных натуралистов. Согласно книге «Путешествие Алисы» («Девочка с Земли»), Алиса учится во втором классе («Ведь третий „Б“ улетел в полном составе ещё ночью в мешках из-под картошки на грузовой барже. Они-то будут на стадионе, а наши вторые классы — нет»), в то время как в книге «Сто лет тому вперёд» Алиса рассказывает школьнице конца XX века Юле Грибковой, что в её времени в школах «нет классов и нет букв», а «только группы по интересам» (в фильме «Гостья из будущего», снятом по этой повести, напротив, Алиса говорит, что учится в шестом классе).

Самостоятельно, вместе с отцом или друзьями побывала на многих далёких планетах, в подземных глубинах и в Атлантиде, а также в далёком прошлом (в том числе в «эпохе легенд» 26 тысяч лет назад) и в XX веке (1976 год).

Алиса — единственный ребёнок в семье. Отец — знаменитый космозоолог, профессор зоологии Игорь Селезнёв, директор московского зоопарка будущего — Космозоо. Автор многих печатных трудов (в частности, книги «Звери дальних планет»), постоянный автор галактического журнала «Вестник космозоологии». Мать — известный архитектор Солнечной системы Кира Селезнёва. Известна постройками Нукусского стадиона и культурного центра на астероиде Паллада. Алиса гораздо больше времени проводит с отцом, чем с матерью.

Характер Алисы импульсивный, энергичный и предприимчивый. Взрослых она постоянно удивляет своей детской непосредственностью, находчивостью и бесстрашием. Часто её диковинные догадки оказываются вернее научных гипотез взрослых учёных. В паре со сверстниками — особенно Пашкой Гераскиным и аналогичными персонажами — Алиса, напротив, часто играет роль скептика и уравновешенного, спокойного члена команды. Алиса честна, уверена, что «если можно не врать — лучше не врать», однако считает допустимым проявление хитрости в отношении родителей или других взрослых, если есть основания думать, что взрослые помешают осуществлению планов из-за своей чрезмерной заботы о благополучии и безопасности детей.

Дата рождения 
Исследователь биографии Алисы Андрей Бусыгин, проанализировав все романы и повести о ней, предложил приблизительную хронологию приключений Алисы (в некоторых случаях сдвинув указанные в книгах годы, так как они противоречат друг другу) и привязал события, происходившие в книгах, к следующим датам будущего:

 Девочка, с которой ничего не случится: 2083—2086
 Заповедник сказок: весна 2087
 Козлик Иван Иванович: весна 2087
 Путешествие Алисы: лето 2088
 Второгодники: осень 2088 — весна 2089
 Остров ржавого лейтенанта: июнь 2089
 День рождения Алисы: осень 2089
 Лиловый шар: зима 2089—2090
 Пленники астероида: июль 2090
 Миллион приключений: весна — лето 2091
 Сто лет тому вперёд: апрель 2091
 Узники «Ямагири-Мару»: весна 2092
 Конец Атлантиды: весна 2092
 Гай-До: июль 2092
 Город без памяти: август 2092
 Алиса и крестоносцы: сентябрь 2092

Год рождения Алисы по этой хронологии — 2079—2080. День рождения — 17 ноября.

Алиса в представлении художников 

Классической рисованной реализацией образа Алисы Селезнёвой стал вариант Евгения Мигунова, хотя он несколько отличался от исходного, авторского: «стриженная светловолосая девочка в красном комбинезоне» превратилась в невысокую и русоволосую у Мигунова. В варианте Мигунова всячески подчёркиваются детские признаки, а спортивность авторского образа компенсируется динамичностью рисунка. Булычёв не раз говорил, что сам он теперь представляет Алису только как «мигуновскую», и называл художника своим соавтором.

Мигуновский образ стал своего рода образцом, на который делают похожими свои варианты многие другие иллюстраторы, а также в некоторой степени повлиял на мультипликационный вариант Натальи Орловой в мультфильме Романа Качанова «Тайна третьей планеты», в котором впервые в отечественном кинематографе появился образ Алисы. Прототипом Алисы для художницы-постановщицы послужила семилетняя дочь Екатерина Семёнова (а прототипом капитана Зелёного — муж Тенгиз Семёнов).

В 2009 году на экраны вышел отечественный полнометражный мультипликационный фильм «День рождения Алисы», роль которой озвучила Яся Николаева. Образ Алисы в нём очень похож на образ из мультфильма «Тайна третьей планеты». В мультфильме в качестве камео роль капитана космического корабля озвучила Наталия Гусева (Мурашкевич), исполнившая роль Алисы Селезнёвой в фильме «Гостья из будущего».

В конце апреля 2011 года в СМИ появился тизер мультсериала «Алиса знает, что делать!», создаваемого компанией «Базелевс». Премьера сериала состоялась 16 ноября 2013 года на телеканале СТС за день до официального дня рождения Алисы, а через три месяца 3 февраля 2014 года на телеканале «Карусель». Это первая экранизация про Алису Селезнёву, в котором многие эпизоды сериала являются оригинальными и не основаны на книгах Булычёва, и первая экранизация, сделанная в компьютерной графике.

В художественных фильмах 

В телефильмах «Гостья из будущего» и «Лиловый шар» Павла Арсенова роль Алисы исполнила Наташа Гусева. Образ героини в этих экранизациях ещё дальше от книжного, чем мигуновский и качановский — как по внешности, так и по характеру. Алиса в этих фильмах — «неземная» девочка-шатенка с прической каре, большими глазами и тёплым взглядом, доверчивая, искренняя и открытая. В фильме «Гостья из будущего» она носит короткое красное платье с белым воротником без рукавов и с открытой спиной. Переместившись в XX век, она облачается в советскую школьную форму (коричневое платье с чёрным фартуком) и пионерской символикой.

В фильме «Остров ржавого генерала» роль Алисы сыграла Катя Прижбиляк. Её Алиса — худенькая хрупкая девочка с серыми глазами и длинными тёмно-русыми волосами, собранными в «хвостик», — наиболее далёкий от мигуновских иллюстраций вариант.

В июне 2008 года стало известно о начале съёмок нового фильма об Алисе Селезнёвой — «Приключения Алисы Селезнёвой. Пленники трёх планет», в котором роль Алисы должна была сыграть Дарья Мельникова, однако с тех пор проект был заморожен. Но роль Алисы у Дарьи всё-таки продолжилась — Алиса заговорила её голосом в новом мультсериале «Алиса знает, что делать!».

19 мая 2021 года в Москве прошла ежегодная презентация Фонда кино. На нём была представлена заявка на создание фильма «Сто лет тому вперёд». Премьера картины запланирована на 28 декабря 2023 года.

Наследие 
 В честь Алисы Селезнёвой учреждена ежегодная литературная премия «Алиса». До 2003 года Булычёв вручал её лично.
 В Москве существует Аллея имени Алисы Селезнёвой, высаженная группой поклонников Алисы из фильма «Гостья из будущего».

Библиография

Фильмография 
 «Тайна третьей планеты» (1981) — рисованный мультфильм (голос Алисы — Ольга Громова)
 «Гостья из будущего» (1984) (в роли Алисы — Наташа Гусева)
 «Лиловый шар» (1987) (в роли Алисы — Наташа Гусева)
 «Остров ржавого генерала» (1988) (в роли Алисы — Катя Прижбиляк)
 «Узники „Ямагири-мару“» (1990) — кукольный мультфильм (голос Алисы — Татьяна Аксюта)
 «Záhada tří kapitánů» («Тайна трёх капитанов») (1990) — чехословацкий телесериал (в роли Алисы — Клара Яндова)
 «Dziewczynka, której nigdy nie zdarzy się nic złego» («Девочка, с которой ничего не случится») (1994) — польский телеспектакль (в роли Алисы — Ягода Стах (Jagoda Stach)).
 «День рождения Алисы» (2009) — полнометражный мультфильм (голос Алисы — Ярослава Николаева)
 «Приключения Алисы Селезнёвой. Пленники трёх планет» (не закончен; в роли Алисы — Дарья Мельникова)
 «Алиса знает, что делать!» (2013) — мультсериал о приключениях Алисы, в основу которого положено произведение Кира Булычёва «Путешествие Алисы».

Компьютерные игры 
 «Тайна Третьей планеты» (2003) — платформер.
 «Путешествие Алисы» (Step Creative Group, 2005) — квест.
 «Алиса и космический дракон» (2006) — квест.
 «Тайна Третьей планеты. Алиса и лиловый шар» (2009) — квест.

См. также 
 Приключения Алисы
 Аллея имени Алисы Селезнёвой
 Список книг об Алисе Селезнёвой

Примечания

Литература 
 
 Подольный Р. В стране чудес: [Рец. на кн.: Девочка с Земли] // Лит. обозрение. — 1975. — № 1 — С. 47-48.
 Поликовская Л. Миллион приключений: [Рец. на кн.: Миллион приключений] // Дет. лит. — 1983. — № 7. — С. 56-57.
 Ревич В. Дети как дети: [Послесл. к кн.: Девочка из будущего] // Булычёв К. Девочка из будущего … и другие повести. — Кишинёв: Лумина, 1984. — С. 613—620.
 Ревич В. Сегодня — с высоты будущего: [Рец. на кн.: Девочка с Земли] // Лит. газ. — 1975. — 4 июня (№). — С. 4.
 Ревич В. Третья Алиса и третья планета: [Предисл. к кн.: Тайна третьей планеты] // Булычёв К. Тайна третьей планеты. — М.: Всесоюз. бюро пропаганды киноискусства, 1983. — С. 2.
 Ревич В. Третья Алиса и третья планета: [Предисл. к кн.: Тайна третьей планеты] // Булычёв К. Тайна третьей планеты. — М.: Всесоюз. бюро пропаганды киноискусства, 1984. — С. 2.
 Семибратова И. Давайте помечтаем!: [Рец. на кн.: Девочка с Земли] // Дет. лит. — 1983. — № 11. — С. 19-22.
 [Без подп.] Die unwissenden Barbaren: [Рец. на кн.: Лиловый шар] // Volksstimme (Magdeburg). — 1987. — 25 июля.

Ссылки 
 Источники — книги об Алисе Селезнёвой

Фан-сайты 

 Официальный сайт сериала «Гостья из будущего»
 Фан-клуб «Гостьи из будущего» — интервью с Наташей Мурашкевич и другими актёрами
 Алиса Селезнёва. Энциклопедия — книги, фильмы, действующие лица, мир Алисы Селезнёвой и многое другое
 Алиса Селезнёва. Официальный сайт мультфильма «Алиса знает, что делать!»
 Несколько иная хронология
 Слова Алисы в фильме «Гостья из будущего»
 Планета по имени Алиса — фан-портал

Статьи и передачи 
 Портрет героя: Алиса Селезнёва — Журнал «Мир Фантастики»
 «Звезда по имени Алиса». Телесюжет. Телестудия Роскосмоса.

Персонажи «Приключений Алисы»
Вымышленные девочки
Вымышленные школьники
Вымышленные космонавты
Вымышленные путешественники во времени
Вымышленные путешественники
Вымышленные тюремные беглецы
Персонажи фильмов
Персонажи мультфильмов